Absalon může být:

 Absalon (1128–1201) – dánský státník, vojevůdce a církevní hodnostář
 Julien Absalon (* 1980) – francouzský biker
 Třída Absalon – třída víceúčelových podpůrných lodí dánského královského námořnictva

Související články
 Absolón